Вторая Бундеслига 2017/2018 — 44-й сезон Второй Бундеслиги. Турнир начался 28 июля 2017 года и закончился 13 мая 2018 года. В турнире принимали участие 18 команд. В Бундеслигу на следующий сезон квалифицировались команды «Фортуна» (Дюссельдорф) и «Нюрнберг».

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона во Вторую Бундеслигу вылетели «Ингольштадт 04» и «Дармштадт 98». В Бундеслигу вышли победитель Второй Бундеслиги «Штутгарт» и занявший второе место «Ганновер 96».

По итогам предыдущего сезона в Третью лигу вылетели «Вюрцбургер Киккерс» и занявший последнее место «Карлсруэ». Во Вторую Бундеслигу вышли победитель Третьей лиги «Дуйсбург» и занявший второе место «Хольштайн».

«Ян», занявший третье место в Третьей лиге, вышел во Вторую Бундеслигу, обыграл в стыковых матчах «Мюнхен 1860», занявший по итогам прошлого сезона 16-е место. Мюнхенцы не смогут принять участие в турнире Третьей Бундеслиги, так как из за отсутствия финансовых средств клуб не смог внести деньги за лицензию, в связи с чем покинул немецкие профессиональные лиги и будет выступать в Региональной лиге «Бавария».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая турнирная таблица

Статистика турнира

Примечания

Ссылки 

Вторая Бундеслига
Спорт в Германии в 2017 году
Спорт в Германии в 2018 году